Anahita (mythologie), een Perzische godin
Anahita (geslacht), een geslacht van spinnen